Los Zapotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Zapotes, Jalisco, ort, 
 Los Zapotes, Cotija, ort, 
 Los Zapotes, Zitácuaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar